

Toponyme 

Kiel, ville du nord de l'Allemagne.
Kiel, ville du Wisconsin.
Kiel-Windeweer, village situé dans la commune néerlandaise de Hoogezand-Sappemeer.
De Kiel, village situé dans la commune néerlandaise de Coevorden.
, un quartier de la ville d'Anvers, en Belgique.
Le Stade olympique d'Anvers est aussi nommé, Stade du Kiel (Kielstadion).

Patronyme 

Edith Kiel (1904-1993), scénariste, réalisatrice et éditrice flamande d'origine allemande. 
 Friedrich-Wilhelm Kiel (1934-2022), homme politique allemand.
Friedrich Kiel (1821-1885), compositeur et pédagogue allemand.
Kiel Reijnen (1986-), coureur cycliste américain.
Richard Kiel (1939-2014), acteur, scénariste et producteur de cinéma américain.
Sue Kiel (1976-), actrice américaine.
Wilhelm Kiel (1850-1932), homme politique allemand.